III Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин проводился в столице Украинской ССР городе Киеве с 15 по 20 мая 1987 года.

На старт вышли 36 спортсменок, награды чемпионата разыгрывались только в личном первенстве.

Одновременно проходил международный турнир с участием 5 команд (40 спортсменок):

1. Польша - (Б. Котовская, Д. Идзи, , И. Домбровская).

2. Украина - (Т. Доренко, М. Мокрышева, И. Матвиенко).

3. СССР-1 - (И. Киселева, Ж. Горленко, И. Шухавцова).

4. СССР-2 - (О. Резникова, М. Наумова,
Т. Литвинова).

5. Молодёжная сборная СССР - (Е. Болдина,
А. Маркина, И. Марущак).

Чемпионат СССР. Женщины. Личное первенство. 

 Итоговые результаты.

Источники
 Панорама спортивного года, 1987. — : «Физкультура и спорт», 1988

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 Официальный сайт

Чемпионат СССР по современному пятиборью
Спорт на Украине в 1987 году
Спортивные соревнования в Киеве
Чемпионаты СССР в 1987 году
Май 1987 года